BE steht für:
 Bachelor of Engineering, ein akademischer Grad
 Badminton Europe, europäischer Badmintonverband
 Base Excess, Basenüberschuss, ein Parameter des Säure-Basen-Haushaltes
 Baueinheit(en) der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR
 Baustelleneinrichtung (BE-Fläche)
 BE-Faktor, ein Umrechnungsfaktor, der von Patienten mit einem insulinpflichtigen Diabetes mellitus verwendet wird
 Be Incorporated, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Belgien, Ländercode nach ISO 3166-1 (erster Teil)
 Bentheimer Eisenbahn AG, ein Eigenbetrieb des Landkreises Grafschaft Bentheim
 Berichterstatter, bereitet innerhalb eines Gremiums eine Entscheidung vor
 Berlin, Länderanhangscode nach ISO 3166-2:DE (zweiter Teil)
 Berliner Ensemble, Theater am Schiffbauerdamm in Berlin
 Kanton Bern, Schweizer Kanton
 Bestandserhöhung im Zusammenhang mit der betriebswirtschaftlichen Buchführung
 Bildnerische Erziehung, Unterrichtsfach an österreichischen Schulen
 Bloco de Esquerda, eine portugiesische Partei
 Blutentnahme
 Bovis-Einheiten, in BE wird in der Radiästhesie die Stärke einer „Lebens-“ oder „feinstofflichen“ „Energie“ angegeben.
 Brandeinsatz, bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gebräuchliche Abkürzung
 Brennelement, aus Kernkraftwerken
 Britisches Englisch, in Großbritannien gesprochene (Amts-)Sprache
 British Energy, ein britischer Energiekonzern
 Broteinheit, ein Maß für Kohlenhydrate in Nahrungsmitteln
 Bundesverband Erlebnispädagogik
 Bürgerschaftliches Engagement
 Business Engineering, methodenorientierte und modellbasierte Konstruktionslehre für Unternehmen des Informationszeitalters
 Flybe (IATA-Code), britische Fluggesellschaft
 British European Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft
 Führerscheinklasse BE, siehe Führerschein (EU-Recht)

BE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Warendorf (für Beckum)
 Griechenland: Piräus (nur für Motorräder)
 Großbritannien: Birmingham
 Mazedonien: Berovo
 Moldau: Stadt Bender (auslaufend)
 Niederlande: Oldtimer-Lkw (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Follo in der Provinz Viken
 Portugal: Distrikt Beja (nur für Lkw-Anhänger)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Dominikanische Republik
 Schweiz: Kanton Bern
 Slowakei: Bratislava (noch nicht vergeben)
 Tschechien Beroun, deutsch: Beraun (auslaufend)
 Ukraine: Oblast Mykolajiw

B E steht als Abkürzung für:
 Bundesstraße E, eine ehemalige Ersatz-Bundesstraße in Berlin (West)

Be, Bê, Bé steht für:
 Bê, eine deutsch-brasilianische Band um Sängerin Betina Ignacio aus São Paulo
 Bé (Clain) Fluss in Frankreich
 Bé (Đồng Nai), Fluss in Vietnam
 Be (Common-Album), ein Studioalbum des Rappers Common
 Be (BTS-Album), ein Album der südkoreanischen Popgruppe BTS
 Б, Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 Be (Buchstabe), Buchstabe erweiterter arabischer Alphabete
 Be (♭), ein Versetzungszeichen in der Musik, siehe b (Notenschrift)
 Beryllium, ein chemisches Element
 Versetzungszeichen , ein Symbol in der Notenschrift, siehe b (Notenschrift)
 °Bé, Maßeinheit der relativen Dichte von Flüssigkeiten
 verschiedene Elektrolokomotiven in der Schweiz, siehe Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB

Be, Bê, Bé ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Be, deutsche DJ und Musikproduzentin
 Vennara Be (* 1988), australischer Gewichtheber
 Guillaume Le Bé (1525–1598), französischer Stempelschneider, Schriftentwerfer, Schriftgießer und Verleger der Renaissance
 Pierre Le Bé (um 1601), Verfasser von Ein Buchstabenbuch von Pierre LeBé

be steht als Abkürzung für:
 be (Band), eine Funk-Band aus Hannover
 be (Japan), Wort für eine altjapanische Form der Gilde
 belarussische Sprache, nach ISO 639-1

.be steht als Abkürzung für:
 .be, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Belgiens

Siehe auch:
 Bee

Abkürzung